Entgleisung bezeichnet:

bei Verkehrsmitteln das Verlassen einer Spurführung:
 eines Radsatzes eines Schienenfahrzeugs aus den Schienen, siehe Entgleisung (Bahn)
 eines Seils aus den Rollen, siehe Luftseilbahn #Seilentgleisungen
 eines Stangenstromabnehmers eines Oberleitungsbusses aus dem Fahrdraht, siehe Oberleitungsbus #Stangenentdrahtung

in der Medizin:
 Hypertensive Entgleisung, siehe Hypertensive Krise #Begriffsdefinition und Differenzialdiagnose

im übertragenen Sinn:
 eine taktlose Handlung
 Derailment als
 kontraproduktives Diskussionsverhalten, siehe Derailment als Diskussionsstrategie
 Verhaltensmuster von Führungskräften, siehe Derailment in der Wirtschaftspsychologie

Siehe auch
 Entgleist, versch. Filmtitel